Der Haval H9 ist ein Sport Utility Vehicle der zum chinesischen Automobilhersteller Great Wall Motor gehörenden Marke Haval.

Geschichte 
Das Fahrzeug debütierte im April 2014 auf der Beijing Motor Show, seit Ende November 2014 wird es auf dem chinesischen Heimatmarkt verkauft. In Russland kam das Fahrzeug im Juni 2015 in den Handel, im Oktober 2015 folgte der australische Markt. 2017 und 2021 erhielt der Haval H9 ein Facelift.

Technische Daten 
Den Antrieb des allradgetriebenen Fahrzeugs übernimmt ein aufgeladener Zweiliter-Ottomotor in zwei Leistungsstufen, der auch in abgewandelter Form im Wey VV7 zum Einsatz kommt, oder ein  starker Zweiliter-Dieselmotor. Für den Haval H9 sind die Ausstattungsvarianten Standard, Luxury und Super Luxury verfügbar.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)
 Offizielle Website (englisch)

Kombi